Черкесские ногайцы  — этническая группа ногайцев, которая, вследствие длительных близких связей с адыгами и абазинами, переняла их уклад жизни и практически кровно ассимилировалась с ними. Основную часть данной группы составляют Бештаво-Кумские и Калаусо-Джеймболуковские ногайцы, проживающие в Ставропольском крае. Разговаривают на ногайском языке. Внешне сочетают в себе как адыгские, так и ногайские черты внешности. Традиционная одежда почти ничем не отличается от одежды черкесов. В настоящее время наиболее высока концентрация черкесских ногайцев в селе Канглы.

История 
Межнациональные браки между ногайцами и черкесами имели место быть еще до активных правительственных геополитических действий, однако же процесс постепенного ассимилирования начался только в XVIII веке.

Историческая часть ногайцев, являющаяся остатком Ногайской Орды, заселяла территории Кубани (междуречье между р. Кубань и ее притоком - Лабой). Кубанские ногайцы составляли основу татарского войска в черкесском наместничестве. Во время Русско-Турецкой войны (1768-1774 гг.) Кабарда вошла в состав России. Дабы увеличить присоединяемые территории, район "Бештовских гор" был присоединен к Кабарде. А после разгрома крымского войска в верховьях р. Кума в 1770 г., Пятигорье также было причислено российскими властями к Кабардинскому приставству, и Екатерина II велела расселять здесь различные кубанские народы под видом «данников» кабардинских князей. «Тогда общее кабардинское имя уничтожит особенные оных народов, и они потому учинятся подданными российскими, как и сами кабардинцы». Попытка насильственного переселения ногайцев с Кубани уже предпринималась. В Русско-Турецкую войну (1735-1739 гг.) они были переведены с Кубани в Кизляр и приведены к присяге России, однако в 40-е гг. около 6 тыс. семей бежало на Кубань, а 30 их аулов осталось в Кабарде. Эти беглые ногайцы, в 1769 году узнавшие о приближении российских войск и впоследствии бежавшие в горы Карачая, были покорены при попытке бегства в Кубань, выдворены в Пятигорье и, как уже говорилось раннее, причислены к Кабардинскому приставству. Здесь образуются поселения, включающие в себя ногайцев, абазин и кабардинцев. В конце XVIII в. кардинально изменилась геополитическая ситуация России, Кабардинское приставство теряет свою важность, и власти больше не пытаются «смешивать» ногайцев, абазин и кабардинцев. Пятигорские ногайцы и абазины составили отдельное Бештовское приставство и кочевали «вблизи Бештовых гор, по реке Куме, Калаузе, янкулям (до Кубани и на самой Кубани). На территории Пятигорья находились как кабардинские, так и ногайские аулы, однако основным населением региона стоит всё-таки считать кабардинцев.  В 1804-1807 гг.  население Пятигорья значительно пострадало от эпидемий чумы, других заболеваний и военных действий, поэтому уцелевшие жителей некогда многочисленных здесь ногайских аулов были собраны в селе Канглы. В состав села также вошли ногайцы, некогда проживающие в находящимся в Кабарде ауле Дударуково, имевшем второе название Нэгъуэй (по-кабардински — ногаец) .

В 1859–1860 гг. большая часть ногайцев, проживающих в Пятигорье, вследствие влияния (религиозного и со стороны черкесов) эмигрировала в Османскую империю. Однако через несколько лет многие ногайские семьи предприняли попытку вернуться. В бывшем Калаусо-Саблинском приставстве после мухаджирства оставалось 2,6 тыс. чел. Всех их поселили в одном месте в ауле Канглы, который располагается на Ставрополье рядом с г .Минеральные Воды . Некоторая часть ногайцев осталась в Турции.

Известные фамилии 
Карамурзины   —  знатные черкесские князья, имеют ногайское происхождение;

Нагоевы;

Алакаевы;

Аслановы;

Бекизовы;

Салмановы;

Жамановы;

Уришевы;

См. также 

 Ногайцы
 Черкесы
 Канглы

Примечания 

Народы кавказа
Народы россии
Кавказ